Porlamar est une ville de lîle de Margarita au Venezuela
 l'Aéroport de Porlamar porte le nom officiel de Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño